Abui (lud)
 język abui